Torneo Apertura 2005 puede referirse a:

 Torneo Apertura 2005 en Argentina.
 Torneo Apertura 2005 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2005 en Chile.
 Torneo Apertura 2005 en Colombia.
 Torneo Apertura 2005 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2005 en Ecuador.
 Torneo Apertura 2005 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2005 en Honduras.
 Torneo Apertura 2005 en México.
 Torneo Apertura 2005 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2005 en Panamá.
 Torneo Apertura 2005 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2005 en Perú.
 Torneo Apertura 2005 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2005 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Clausura 2005,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2004,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2006,  desambiguación.